Michael Jordan (ur. 1963) – amerykański koszykarz, 6-krotny mistrz NBA, 2-krotny mistrz olimpijski
 Michael H. Jordan (1936–2010) – amerykański biznesmen, CEO Pepsi i CBS
 Michael I. Jordan (ur. 1956) – amerykański naukowiec, profesor specjalizujący się w sztucznej inteligencji
 Mike Jordan (ur. 1958) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Michael Jordan (ur. 1986) – angielski piłkarz
 Michael B. Jordan (ur. 1987) – amerykański aktor